В данном списке представлена информация о консульских и дипломатических представительствах иностранных государств в Российской Федерации. В столице, городе Москве, располагаются 145 представительств иностранных государств, включая представительства частично признанных государств Абхазия и Южная Осетия. В городе федерального значения Санкт-Петербурге располагаются консульские и дипломатические представительства 56 международно признанных государств. В остальных городах располагается 133 консульских и дипломатических представительства. Так, в Екатеринбурге располагается 28 консульских и дипломатических представительств, во Владивостоке — 19, в Казани и Калининграде — по 12, Новосибирске — 9, в Нижнем Новгороде —  8, в Ростове-на-Дону — 7, в Краснодаре — 6, в Иркутске — 5, в Астрахани, Мурманске, Сочи, Хабаровске — по 4, в Новороссийске и Южно-Сахалинске — по 3, в Красноярске, Омске, Пскове, Самаре, Смоленске, Тюмени, Уфе, Ханты-Мансийске — по 2, в Архангельске, Волгограде, Кызыле, Липецке, Магнитогорске, Находке, Новом Уренгое, Петрозаводске, Советске, Улан-Удэ, Череповце и Элисте, а также в Московской области — по одному представительству.

Больше всего представительств на территории Российской Федерации, за исключением представительств, расположенных в Москве или Санкт-Петербурге, имеет Белоруссия — 14, Италия — 8, Словакия — 7, Германия, Казахстан, Монголия, Франция, Китай и Южная Корея — по 5 представительств, Армения, Венгрия,  Киргизия, Китай и Таджикистан — по 4, Великобритания, Испания, Литва, Люксембург, Польша, Украина, Турция и Япония — по 3, Австрия, Вьетнам, Греция, Иран, Кипр, КНДР, Латвия, Норвегия, Словения, США, Туркменистан, Финляндия, Хорватия и Чехия — по 2, Абхазия, Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Дания, Индия, Индонезия, Исландия, Канада, ДР Конго, Лаос, Македония, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Румыния, Сейшельские острова, Таиланд, Узбекистан, Филиппины, Чили, Эстония, Южная Осетия, ЮАР имеют по одному представительству.

Кроме этого, в данном списке указаны дипломатические представительства иностранных государств, находящиеся в других странах, однако, чья юрисдикция распространяется также и на территорию Российской Федерации.

Архангельск

Астрахань

Волгоград

Владивосток

Екатеринбург

Иркутск

Казань

Калининград

Краснодар

Красноярск

Кызыл

Липецк

Москва

Мурманск

Находка

Нижний Новгород

Новороссийск

Новосибирск

Омск

Петрозаводск

Псков

Ростов-на-Дону

Самара

Саратов

Санкт-Петербург

Смоленск

Советск

Сочи

Тюмень

Улан-Удэ

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Челябинск

Элиста

Южно-Сахалинск

Представительства за границами РФ 
В данном разделе перечислены дипломатические представительства иностранных государств, находящиеся в других странах, однако, чья юрисдикция распространяется также и на территорию Российской Федерации.

Ныне не существующие представительства 

  Брянск
  Белоруссия (отделение посольства)
  Украина (почётное консульство)
  Выборг
  Финляндия (почётное консульство)
  Екатеринбург
  Грузия (генеральное консульство)
  Украина (генеральное консульство)
  Магнитогорск
  Люксембург (почётное консульство)
  Махачкала
  Азербайджан (почётное консульство)
  Москва
  Ботсвана (посольство)
  Буркина-Фасо (посольство)
  Гайана (посольство)
  ГДР (посольство)
  Грузия (посольство)
  Кабо-Верде (посольство)
  Либерия (посольство)
  Лихтенштейн (посольство)
  Нигер (посольство)
  Того (посольство)
  Украина (посольство)
  Чехословакия (посольство)
  Ямайка (посольство)
  Новосибирск
  Грузия (генеральное консульство)
  Украина (генеральное консульство)
  Новый Уренгой
  Италия (почётное консульство)
  Ростов-на-Дону
  Грузия (генеральное консульство)
  Украина (генеральное консульство)
  Самара
  Кипр (генеральное консульство)
  Словения (генеральное консульство)
  Санкт-Петербург
  Бельгия (генеральное консульство)
  Великобритания (генеральное консульство)
  Грузия (генеральное консульство)
  Латвия (генеральное консульство)
  Литва (генеральное консульство)
  Люксембург (генеральное консульство)
  Монако (генеральное консульство)
  Нидерланды (генеральное консульство)
  Перу (генеральное консульство)
  Сенегал (генеральное консульство)
  США (генеральное консульство)
  Украина (генеральное консульство)
  Чехия (генеральное консульство)
  Эстония (генеральное консульство)
  Ставрополь
  Армения (почётное консульство)
  Уфа
  Киргизия (вице-консульство)
  Турция (почётное консульство)
  Хабаровск
  Грузия (генеральное консульство)
  Череповец
  Люксембург (почётное консульство)

См. также 
 Список дипломатических представительств России
 Дипломатические отношения России
 Список случаев высылки российских дипломатов и случаев высылки иностранных дипломатов из России

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломатические представительства по принимающим странам
Дипломатические представительства в России
Списки:Россия